Cantonul Bourgogne este un canton din arondismentul Reims, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Auménancourt || align="right" | 926 || align="right" | 51110 || align="right" | 51025
|-
| Bazancourt || align="right" |  || align="right" | 51110 || align="right" | 51043
|-
| Berméricourt || align="right" | 145 || align="right" | 51220 || align="right" | 51051
|-
| Boult-sur-Suippe || align="right" |  || align="right" | 51110 || align="right" | 51074
|-
| Bourgogne || align="right" |  || align="right" | 51110 || align="right" | 51075
|-
| Brimont || align="right" | 443 || align="right" | 51220 || align="right" | 51088
|-
| Caurel || align="right" | 650 || align="right" | 51110 || align="right" | 51101
|-
| Cauroy-lès-Hermonville || align="right" | 474 || align="right" | 51220 || align="right" | 51102
|-
| Cormicy || align="right" |  || align="right" | 51220 || align="right" | 51171
|-
| Courcy || align="right" |  || align="right" | 51220 || align="right" | 51183
|-
| Fresne-lès-Reims || align="right" | 432 || align="right" | 51110 || align="right" | 51261
|-
| Heutrégiville || align="right" | 415 || align="right" | 51110 || align="right" | 51293
|-
| Isles-sur-Suippe || align="right" | 797 || align="right" | 51110 || align="right" | 51299
|-
| Lavannes || align="right" | 592 || align="right" | 51110 || align="right" | 51318
|-
| Loivre || align="right" |  || align="right" | 51220 || align="right" | 51329
|-
| Merfy || align="right" | 648 || align="right" | 51220 || align="right" | 51362
|-
| Pomacle || align="right" | 366 || align="right" | 51110 || align="right" | 51439
|-
| Pouillon || align="right" | 459 || align="right" | 51220 || align="right" | 51444
|-
| Saint-Étienne-sur-Suippe || align="right" | 278 || align="right" | 51110 || align="right" | 51477
|-
| Saint-Thierry || align="right" | 624 || align="right" | 51220 || align="right" | 51518
|-
| Thil || align="right" | 288 || align="right" | 51220 || align="right" | 51568
|-
| Villers-Franqueux || align="right" | 308 || align="right" | 51220 || align="right" | 51633
|-
| Warmeriville || align="right" |  || align="right" | 51110 || align="right" | 51660
|-
| Witry-lès-Reims || align="right" |  || align="right" | 51420 || align="right" | 51662
|}
 
 

Cantoane în Marne